Hetzl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hetzl (* 1950), brasilianischer Politiker; von 2005 bis 2008 Vizebürgermeister der Stadt Americana 
 Gerhard Hetzl (* 1971), österreichischer Baukaufmann und Politiker (FPÖ/BZÖ)
 Michael Hetzl (* 1987), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Hetzel